Ел Миленио има више значења:

 Ел Миленио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Миленио, Лос Мартинез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Миленио (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику